Joan Badia Carbó, bandoler
 Joan Badia i Homs, historiador i museòleg
 Joan Llongueras i Badia (1880-1953), compositor